Маргита (, ) — город в Румынии, в жудеце Бихор. Расположен в северо-западной части страны, в 56 км к северо-востоку от города Орадя. Первые письменные упоминания относятся к 1216 году.

Население города по данным переписи 2011 года составляет 15 770 человек; по данным прошлой переписи 2002 года оно насчитывало 17 291 человек. 49,39 % населения составляют румыны; 40,26 % — венгры; 5,57 % — цыгане.

Динамика численности населения по годам:

Города-побратимы 
  , Венгрия
  Кишкёрёш, Венгрия

Примечания 

Города Румынии